Las aperturas de torre estática (居飛車 ibisha) son uno de los dos tipos principales de aperturas en el juego de shogi. Las aperturas de torre estática suelen mantener la torre del jugador en su posición inicial, que es la segunda columna vertical (en la casilla 2h) para las negras y la octava columna (en la casilla 8b) para las blancas.

Explicación 
 La Torre Estática es un conjunto de aperturas en las cuales la torre permanece en su casilla de inicio, que es la casilla 2h para las negras y la casilla 8b para las blancas. 
También se pueden incluir otras aperturas donde la torre se mueve a otra columna que esté todavía en el lado derecho del tablero del jugador, como la tercera o cuarta columnas (en el shogi las columnas verticales se cuentan de derecha a izquierda). La razón por la cual se incluyen estas otras aperturas en las que la torre no es estrictamente estática es que los castillos típicos que se construyen para proteger al rey del jugador que juega Torre Estática suelen los mismos usados para estas aperturas. No obstante, algunas teorías de shogi clasifican estas aperturas que incluyen el movimiento de torre en el lado derecho en el mismo grupo que las aperturas de Torre Móvil a pesar de las disparidades en cómo se arma el castillo. 

Se puede elegir una posición de Torre Estática independientemente de la posición que asuma el oponente. De esta manera, el término apertura tiene un significado ligeramente diferente en el shogi que en el ajedrez occidental, que reserva el término apertura para las posiciones utilizadas por el primer jugador y el término defensa para las posiciones utilizadas por el segundo jugador. En el shogi, cualquier jugador puede usar una posición de Torre Estática o de Torre Móvil. Cuando ambos jugadores usan una posición de Torre Estática, la apertura recibe el nombre de apertura de Doble Torre Estática (en japonés 相居飛車 ai ibisha). La mayoría de las posiciones de Doble Torre Estática reciben nombres específicos, como la apertura de Doble Yagura, la apertura de Intercambio de Alfil, etc. Cuando un jugador elige una posición de Torre Estática mientras que el otro jugador elige una posición de Torre Móvil, entonces la apertura se denomina simplemente apertura de Torre Móvil o, cuando es necesario ser más preciso, una apertura de Torre Móvil versus Torre Estática. Esto ocurre tanto cuando las negras juegan la Torre Estática y las blancas juegan Torre Móvil, como cuando las negras juegan Torre Móvil mientras que las blancas juegan la Torre Estática. Finalmente, al referirse de manera específica a la posición de la Torre Estática en estas aperturas de Torre Móvil versus Torre Estática, el lado que juega la Torre Estática recibe el nombre de apertura de Anti-Torre Móvil.

Relación con castillos 

La mayoría de aperturas de Torre Estática coinciden con la formación de un castillo en el lado izquierdo del tablero del jugador. En el diagrama adjunto aparece un ejemplo de un castillo construido en el lado izquierdo del tablero acompañando una posición de Torre Estática. En este caso, el castillo corresponde a un castillo Anaguma de Corona de Plata Izquierda (con el peón del borde avanzado). 

Los castillos de Torre Estática se pueden clasificar en dos categorías principales: castillos de Doble Torre Estática y castillos Anti-Torre Móvil. Se requieren diferentes estructuras en estos dos casos, en tanto los patrones de ataque del oponente varían. En aperturas de Doble Torre Estática, el rey del jugador de Torre Estática se encuentra inicialmente amenazado desde arriba por la torre del oponente, que ha permanecido en su casilla de inicio. En aperturas Anti-Torre Móvil, el rey de la Torre Estática es inicialmente amenazado desde el costado derecho del rey y/u oblicuamente desde la esquina superior derecha del rey. 

Los castillos en las aperturas de Doble Torre Estática tienen una amplia variedad de formas que dependen de la apertura específica utilizada. Algunas aperturas como las de Yagura o la de Intercambio de Alfiles hacen que el rey se mueva hacia la izquierda lejos de la torre en castillos compactos, mientras que aperturas como el Doble Ataque por los Flancos y la Captura de Peón Lateral tienen formaciones de castillos bastante mínimas con mucha menos seguridad para el rey a cambio de poder defender áreas más amplias dentro del campo del lado de Torre Estática para defenderse de futuras reintroducciones de piezas.

Adelantar el peón en Torre Estática 

Una de las características más prominentes de una posición de Torre Estática es avanzar el peón que está directamente al frente de la torre. En juegos parejos, este peón de torre en marcha (飛車先 hisha saki) apunta directamente hacia el alfil del oponente, que en la posición inicial está indefenso. 

Al enfrentarse a este avance del peón de torre, el oponente debe evitar que este peón irrumpa en su campo avanzando una pieza para defender esta columna. Además, el oponente debe decidir si permite que el jugador de la Torre Estática intercambie este peón de torre o si evitar que ocurra el intercambio de peones. 

En caso de intercambio de peones de torre: 

G-32. (Oro - 3b) 

S-32. (Plata - 3b) 

En caso de impedir el intercambio de peones de torre: 

P-34, B-33. (Peón-3d, Alfil-3c) 

P-14, B-13. (Peón-1d, Alfil - 1c) 

P-34, S-32 / S-42, S-33 (Peón-3d, Plata-3b / Plata-4b, Plata -3c) 

(P-34) R-22. ((Peón-3d) Torre-2b)

Doble Torre Estática 
Hay muchas aperturas de Doble Torre Estática. Las aperturas más populares son las siguientes: 

 Yagura
 Intercambio de Alfiles 
 Doble Ataque por los Flancos 
 Captura de Peón Lateral
 Mino Izquierdo

Ataque Rápido de Plata Izquierda-5g 

El Ataque Rápido de Plata Izquierda-57 o 5g (5七銀左急 戦 go-nana gin hidari kyūsen ) es una formación de ataque rápido que usan las negras en varias aperturas de Torre Estática diferentes contra posiciones de Torre Móvil de las blancas. La formación de ataque de las negras suele combinarse con un castillo de bote (al menos inicialmente).

Anaguma de Torre Estática

Peón de vanguardia de la cabeza del rey

Plata-3g de súper alta velocidad 

 Plata-37 (3g) de súper alta velocidad (超速3七銀 chōsoku san-nana gin) es una formación de ataque rápido utilizada desde una posición de Torre Estática por las negras a menudo contra la Torre Central Alegre por parte de las blancas.

Retroceso del alfil Iijima 

El Retroceso de Alfil Iijima (飯 島 流引き角 Iijima-ryuu hiki kaku) es una apertura de Torre Estática usada contra un oponente de Torre Móvil. 

Se caracteriza por no abrir la diagonal del alfil y, en cambio, mover el alfil hacia atrás (a 3a si lo juegan las blancas o 7i si lo juegan las negras) de forma que luego pueda salir del territorio propio por medio de la columna central.

Oros Separados de Takishita 

La apertura de Oros Separados Takishita  (滝 下流 対 振 り 飛車 金 開 き takishita-ryū tai furibisha kinbiraki ) es una apertura de trampa Anti Torre Móvil que usa un castillo de Casa Central junto con una forma de Torre Flotante. El objetivo es hacer un ataque sorpresa en el borde en la novena columna con el apoyo de la torre flotante si un oponente que juega Torre Móvil usa un castillo de Mino .

Otros tipos

Torre en Cuarta Columna Derecha

Torre de Manga

Torre en Primera Columna

Alfil Kurukuru 
El Alfil Kurukuru Bishop (クルクル角 kurukuru kaku) es una apertura de Torre Estática similar al Retroceso de Alfil Iijima. 

Se caracteriza por no abrir la diagonal del alfil avanzando el peón y, en cambio, mover el alfil hacia el borde izquierdo del jugador (Alfil-9g para negras, Alfil-1c para blancas). A continuación, el jugador sube el alfil hasta la fila e (o 5) y luego lo retrocede a la columna central (Alfil-7e... Alfil-5g para negras, Alfil-3e... Alfil-5c para blancas). El jugador puede encastillar su rey hacia la izquierda en un Mino Izquierdo.

Subestrategias

Plata Escaladora 

 El ataque de Plata Escaladora (棒 銀bōgin) consiste en avanzar una plata hacia adelante junto con un peón avanzado o reintroducido y con el soporte de la torre, con el objetivo de irrumpir en el campo oponente por el costado de su alfil. 

En el diagrama del tablero adjunto, la plata de las negras ha subido con éxito a la fila horizontal e en la primera columna (1e). 

Un ataque subsecuente de las negras, por ejemplo, podría tener como objetivo sacrificar esta plata para eliminar la lanza de las blancas y luego reintroducir un peón colgante dentro del campo de las blancas, amenazando con promoverse (coronar). 

Las formaciones de plata escaladora se pueden usar con varias aperturas de Torre Estática diferentes, como la de Yagura, Doble Flanco e Intercambio de Alfiles. 

Plata Escaladora Primitiva (原始棒銀 genshi bōgin) es una variante de la Plata Escaladora que intenta usar solo una plata, una torre y un peón para atacar. Se le llama primitiva ya que una estrategia tan simple no tendrá éxito cuando hay una defensa adecuada.

Plata Reclinada 

La formación de Plata Reclinada (腰掛け銀 koshikake gin) es una formación en la que la plata derecha de un jugador ha avanzado al frente de su campo en la quinta columna central y tiene un peón avanzado a la derecha de la plata así como un peón directamente por detrás de la plata. El rótulo de reclinada intenta describir la forma en que esta plata parece descansar sobre estos dos peones como si estuviera sentada sobre ellos. 

En el diagrama adjunto, tanto blancas como negras han creado posiciones de plata reclinada. Las negras tienen su plata en 5f (con peones en 4f y 5g) mientras que las blancas tienen su plata en 5d (peones en 5c, 6d). 

La Plata Reclinada se puede jugar a menudo como un componente de diferentes aperturas de Torre Estática, como Double Ataque por las Alas o Intercambio de Alfiles. (Sin embargo, también puede jugarse en partidas de Doble Torre Móvil.)

Oro Escalador

Rey Derecho

Véase también 

 Torre Móvil
 Apertura de Shogi 
 Estrategia de Shogi

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

YouTube: Aperturas de Shogi de HIDETCHI: 

 Lección # 17: Castillos para aperturas de doble torre estática 
 Lección # 19: Castillos para torre estática contra la torre cambiante

Shōgi